

Toponymie 
 Marsum, village néerlandais de la commune d'Appingedam (Groningue)
 Marsum, village néerlandais de la commune de Menameradiel(Frise)